bitwa pod Megiddo (XV w. p.n.e.)
 bitwa pod Megiddo (609 p.n.e.)
 bitwa pod Megiddo (1918)